Незванични суперстогодишњаци су суперстогодишњаци чији статус стогодишњака није званично потврђен.

Живи незванични суперстогодишњаци

Попис непотврђених оcоба

Људи наводно старији од 130 година

Види још
 Суперстогодишњаци
 Европски суперстогодишњаци
 Пољски суперстогодишњаци
 Јапански суперстогодишњаци
 Српски суперстогодишњаци
 Порторикански суперстогодишњаци

Референце

Спољашње везе
 Books on demographic transition of longevity claims at the Max Planck Institute for Demographic Research
 Gerontology Research Group 

Суперстогодишњаци
Незванични суперстогодишњаци